

Toponymes

Shearwater, ville de Tasmanie ;

Shearwater, communauté en Colombie-Britannique ;
 Shearwater, quartier de la municipalité régionale de Halifax en Nouvelle-Écosse ;
 Base des Forces canadiennes Shearwater et  Escadre Shearwater ;

Baie Shearwater, baie située près de Lüderitz ;

Shearwater, lac dans le comté de Wiltshire en Angleterre ;

Musique 
 Shearwater, groupe de rock indépendant américain ;

Navires 
 , une série de navires de la Royal Navy ;
 , un ancien navire de la Marine royale canadienne.
 Shearwater, goélette de 1929, inscrite au Registre national des lieux historiques 
Homonymie de toponyme